Ronneby (gemeente), gemeente in Zweden
 Ronneby (stad), plaats in de gemeente
 Ronneby (Minnesota)